Suisse Open Gstaad 2013 — 46-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 21 по 27 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Михаил Южный выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робин Хасе с третьей попытки уступает финал одиночного соревнования в рамках тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джон Пирс выигрывает свой 2-й титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad

 Мировой Тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт    
 

 

Швейцария
Теннис
Июль 2013 года
2013